Флегетон может означать:

 Флегетон — в древнегреческой мифологии одна из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аид.
 Флегетон — историческая повесть Андрея Валентинова.